TJ Slezan Frýdek-Místek byl slezský fotbalový klub z Frýdku-Místku, který zanikl v roce 1997 sloučením se svým městským rivalem TJ VP Frýdek-Místek. Svá utkání hrál na stadionu s atletickou dráhou TJ Slezan v ulici Na Příkopě. Nejvýše působil v druhé nejvyšší soutěži.

Historické názvy 
 1928 – SK Ostravica Frýdek (Sportovní klub Ostravica Frýdek)
 1945 – SK SICO Frýdek (Sportovní klub Silesian Cotton Mills Frýdek)
 1946 – SK Slezské bavlnářské závody Frýdek (Sportovní klub Slezské bavlnářské závody Frýdek)
 1953 – DSO Jiskra Frýdek (Dobrovolná sportovní organizace Jiskra Frýdek)
 1960 – TJ Jiskra Frýdek (Tělovýchovná jednota Jiskra Frýdek)
 1964 – TJ Slezan Frýdek-Místek (Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek)

Významní hráči 
 Karel Herot
 Václav Pěcháček
 Ladislav Zetocha

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Literatura 
 Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku, číslo 3/2002, str. 30, dostupné online 
 Miloslav Jenšík, Jiří Macků: Kronika českého fotbalu od roku 1945, Olympia 1998.
 Luboš Jeřábek: Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906-2006, Praha, Grada 2007.
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Externí odkazy 
 MFK Frýdek-Místek
 Karel Herot: havíř, který nikdy nefáral
 Loga Slezanu FM
 Fotbalnews.cz
 Archivní fond Národního muzea

Frýdek-Místek, Slezan TJ
Frýdek-Místek, Slezan TJ
Frýdek-Místek, Slezan TJ
Zaniklé sportovní kluby ve Frýdku-Místku
Fotbal ve Frýdku-Místku